BDT может означать:

 BDT — код бангладешской така по стандарту ISO 4217.
 .bdt — расширение файлов словарей программы Lingvo
 BDT — bangladesh time (UTC+06)